Primera División 1996 (Chili)
 Primera División 1996 (Argentinië)
 Primera División 1996 (Uruguay)
 Primera División 1996 (Paraguay)
 Primera División 1995/96 - Spanje